Beleg van Riga (1484): door de burgers van Riga, die eerder het jaar uit de stad door de Duitse Orde verdreven waren; zij nemen de stad weer in.
 Beleg van Riga (1491): door de Duitse Orde; die neemt de stad opnieuw in.
 Beleg van Riga (1617): van 23 juli tot september 1617.
 Beleg van Riga (1621): van 4 augustus tot 15 september 1621 door de Zweden; die nemen de stad in.
 Beleg van Riga (1656): van juli tot september 1656 door de Russen; die breken het beleg op.
 Beleg van Riga (1700): van 12 februari tot 5 juni 1700 door Polen, Litouwers en Russen; die breken het beleg op. 
 Beleg van Riga (1710): van december 1709 tot 10 juli 1710 door de Russen; de stad valt in hun handen.
 Beleg van Riga (1812)